Dugopolje je lahko:
 Dugopolje, Gračac (Hrvaška)
 Dugopolje (Hrvaška)